Brackenbury ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Brackenbury (1907–1959), britischer Autorennfahrer
 Henry Brackenbury (1837–1914), britischer General und Autor
 Henry Britten Brackenbury (1866–1942), Unternehmer